Желько Гаврич (; ) — сербский футболист, вингер венгерского клуба «Ференцварош». Выступает за словацкий «ДАК 1904» на правах аренды.

Клубная карьера 
Уроженец Углевика, Босния и Герцеговина, Гаврич начал тренироваться в составе футбольной академии белградской «Црвены звезды» в 2014 году. В августе 2018 года отправился в аренду в клуб «. 29 сентября 2019 года сделал хет-трик в матче против «Динамо Вране» в Первой лиге Сербии. 13 ноября 2019 года Гаврич продлил свой контракт с «Црвеной звездой» до лета 2023 года.

15 февраля 2020 года Желько дебютировал в основном составе «Црвены звезды», выйдя в стартовом составе в матче сербской Суперлиги против клуба «Чукарички». 14 марта 2020 года забил свой первый гол за клуб в матче против «Напредака».

12 августа 2021 года перешёл венгерский клуб «Ференцварош».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Сербии до 15, до 16, до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.

7 июня 2021 года дебютировал за сборную Сербии в товарищеском матче против сборной Ямайки.

Достижения 
 Графичар
 Чемпион Сербской лиги «Белград»: 2018/19

 Црвена звезда
 Чемпион сербской Суперлиги: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Црвены звезды» 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Графичар»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК ДАК 1904